Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 3 по 20 августа в шести городах Бразилии. Были разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин.

Сборная Бразилии  впервые в своей истории выиграла олимпийское золото в турнире мужских команд, а сборная Германии впервые выиграла золото среди женских команд.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты 
Футбольные матчи прошли на семи стадионах, расположенных в Рио-де-Жанейро (два стадиона), Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Баия, Амазонас и Федеральном округе Бразилии.

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг сборных, занявших 3-е места

Плей-офф

Квалификация

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Игр    
 Мужской олимпийский турнир  на сайте FIFA 
 Женский олимпийский турнир  на сайте FIFA